Соревнования по одиночному фигурному катанию среди мужчин на зимних Олимпийских играх 2018 года прошли 16 и 17 февраля. Местом проведения соревнований стал ледовый зал Кёнпхо, расположенный в Канныне. В турнире приняло участие 30 спортсменов из 21 страны, которые завоевали олимпийские лицензии по результатам чемпионата мира 2017 года и турнира Nebelhorn Trophy. По итогам короткой программы в финал прошли 24 сильнейших фигуриста.

Олимпийским чемпионом 2014 года был японский фигурист Юдзуру Ханю. Ханю вновь выиграл золото, став первым за 60 с лишним лет фигуристом, победившим в мужском одиночном катании на двух Олимпийских играх подряд.

Хавьер Фернандес, став третьим, принёс Испании первую в истории олимпийскую медаль в фигурном катании. Ранее за всю историю зимних Олимпийских игр испанцы во всех видах спорта завоевали три награды, в том числе одну в сноуборде на Играх 2018 года за два дня до медали Фернандеса.

Один из фаворитов американец Нэтан Чен провалил короткую программу, показав только 17-й результат, но блестяще выступил в произвольной, заняв в ней первое место. Однако по сумме баллов Чен стал только пятым. Спустя месяц после Олимпийских игр Чен в отсутствие Ханю и Фернандеса выиграл золото чемпионата мира в Милане.

Медалисты

Рекорды 
До начала зимних Олимпийских игр 2018 года мировые рекорды в мужском одиночном катании были следующими:

Расписание 
Время местное (UTC+9)

Результаты

Ссылки 
 Фигурное катание на официальном сайте зимних Олимпийских игр
 Олимпийский турнир на официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU)

Фигурное катание в сезоне 2017/2018